Roentgen (nazwa systematyczna)
 Unununium – system operacyjny